YLP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mingan (Canada)